Het wereldkampioenschap tafeltennis 2022 voor mannenteams werd van 30 september tot 9 oktober 2022 gehouden in de High-Tech Sports Center te Chengdu, Volksrepubliek China. Het was de 56e editie van dit kampioenschap.

Speelwijze 
Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Een landenwedstrijd winnen levert 2 punten op. Verliezen levert 1 punt op. Niet spelen of opgeven levert 0 punten op. Bij gelijk puntenaantal wordt voor die teams gekeken naar onderling behaalde punten, setratio, gameratio en ten slotte puntenratio. Als dat geen winnaar oplevert bepaalt het lot. Als er nog twee of meer teams met een gelijke stand overblijven wordt het voorgaande herhaald zonder de uitgehaalde winnaar. Net zo lang tot de rangschikking bekend is.

In de groepsfase worden de 32 geplaatste landenteams verdeeld over zeven groepen. De groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde, evenals de nummers twee en de twee beste nummers drie (teams met de hoogste team ranking). In totaal plaatsen zich dus 16 teams voor de eindronde.

Zoals gebruikelijk in tafeltennis wordt er geen wedstrijd om de derde plaats gespeeld. De winnaar wint goud, de verliezend finalist zilver en de verliezers van de halve finales beiden brons.

Sinds 2001 heeft China dit onderdeel altijd gewonnen.

Teams en ratings 

Russische en Wit-Russische teams zijn uitgesloten van deelname vanwege de oorlog in Oekraïne.

De zeven teams met de hoogste wereld team rating (WTR) worden geplaatst in groepen 1-7. De overige teams worden in de groepen ingedeeld op basis van de loting die plaatsvindt op 28 september. Ratings (zowel team als individueel) zijn van september 2022.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Eindronde

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Externe links 
  Team rankings september 2022
  Individuele rankings september 2022

Tafeltennis in 2022
Tafeltennis in China